Partido Humanista (Chili)
 Partido Humanista (Mexico)
 Partido Humanista (Portugal)
 Partido Humanista (Uruguay)
 Partido Humanista (Spanje)
 Peruviaanse Humanistische Partij